Сері́-ле-Мезьє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на північний схід від Парижа, 85 км на схід від Ам'єна, 28 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 245 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 654,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сері-ле-Мезьєр на сайті французького Національного інституту географії
 Сері-ле-Мезьєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сері-ле-Мезьєр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сері-ле-Мезьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сері-ле-Мезьєр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена